Molekulska formula -{C30H48O3}- se može odnositi na:

 Betulinska kiselina
 Karavilagenin E
 Lucidadiol
 Oleanolinska kiselina
 Urzolinska kiselina